Fino steht für:
 eine Sherry-Art
 Paso Fino ist eine südamerikanische Gangpferd-Rasse
 Tinto Fino, eine Bezeichnung der spanischen Rebsorte Tempranillo
 FINO-Forschungsplattformen unter anderem zur Untersuchung der Windenergiepotenziale auf der Nord- und Ostsee
 FINO 1 (Nordsee, 45 km nördlich der Insel Borkum, seit Ende 2003)
 FINO 2 (Ostsee, 40 km nordwestlich Rügen, seit Mitte 2007)
 FINO 3 (Nordsee, 80 km westlich von Sylt, ab 2008)
 einen aus Stroh geflochtenen Hut aus der Stadt Montecristi Ecuador
 Fino (Fluss), Fluss in der italienischen Region Abruzzen

Fino ist der Familienname von
 Bashkim Fino (1962–2021), albanischer Premierminister 1997
 Paul A. Fino (1913–2009), US-amerikanischer Politiker

FINO steht für:
 Forschungsplattformen in Nord- und Ostsee, siehe FINO-Forschungsplattformen

Abkürzung